Монтерла́н () — французький топонім і прізвище.

 Анрі де Монтерлан — французький письменник
 Монтерлан (Уаза) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза.